Никола́й Поляко́в:
 Поляков, Николай Александрович (1940—2022) — советский и российский актёр.
 Поляков, Николай Алексеевич (род. 1951) — советский яхтсмен.
 Поляков, Николай Антонович (1901—1981) — советский военачальник, генерал-майор.
 Поляков, Николай Викторович (1946—2020) — украинский учёный-механик, ректор Днепропетровского национального университета, член-корреспондент НАНУ.
 Поляков, Николай Иванович (род. 1948) — депутат Государственной Думы 2 созыва.
 Поляков, Николай Куприянович (1929—2009) — советский военачальник, генерал-лейтенант, профессор, начальник Киевского высшего инженерного радиотехнического училища ПВО имени маршала авиации А. И. Покрышкина.
 Поляков, Николай Львович (род. 1967) — советский и российский учёный-математик.

 Поляков, Николай Николаевич:
 Поляков, Николай Николаевич (1847—1902) — статский советник, отец Вальтера Полякова.
 Поляков, Николай Николаевич (1878 — ?) — полковник Российской императорской армии.

 Поляков, Николай Павлович (1927—1998) — токарь-расточник Рязанского станкостроительного завода, Герой Социалистического Труда.

 
 Поляков, Николай Сергеевич (1903—1991) — советский учёный (горная механика).
 Поляков, Николай Федотович (1926—1944) — Герой Советского Союза.
 Поляков, Николай Фёдорович (1914—1986) — паровозный машинист депо Омск Омской железной дороги, Герой Социалистического Труда.
 Поляков, Николай (род. 1975) — латвийский футболист.